Radulf oder Rodulf ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Der althochdeutsche Name setzt sich zusammen aus rat = der Rat bzw. der Ratschlag, der 
Ratgeber und wolf = der Wolf.

Varianten 
In den mittelalterlichen Quellen variieren manchmal die Schreibweisen für dieselbe Person
 Radulf, Radulfus, Radulph
 Rodulf, Rodulfus

außerdem
 Radolt (eigentlich zu Ratold, Rathold, vielleicht mittelalterlicher Schreibfehler?)
Heutige Varianten sind unter anderem

 Raoul, französisch
 Raul, unter anderem spanisch
Kurzformen sind Ralf bzw. Ralph

Namensträger 
 Rodulf (Heruler) († um 508), Führer der Heruler 
 Radulf (Thüringen) († nach 642), Herzog von Thüringen 
 Graf Radulf, um 780, Vater der Fastrada und damit Schwiegervater Karls des Großen
 Radolt von Verona (auch: Radulf; † zwischen 840 und 858 in Radolfzell), von 799/802 bis 840 Bischof von Verona; Heiliger der katholischen Kirche
 Radulf von Bourges († 21. Juni 866), Heiliger, Erzbischof von Bourges 
 Ratold von Straßburg (auch: Radulf), bis 874 Bischof von Straßburg
 Rodulfus von Burgund († 936), König von Frankreich und Herzog von Burgund, siehe Rudolf von Burgund
 Rodulfus Glaber (glaber = latein. „der Kahle“, auch Radulfus Glaber, Raoul Glaber, * um 985 im Burgund; † um 1047), burgundischer Benediktinermönch, Historiker und Hagiograph
 Rodulfus Tortarius (* um 1063; † nach 1122), Benediktinermönch und Dichter der Abtei Fleury-sur-Loire
 Patriarch Radulf von Antiochia, 1139 abgesetzt
 Radulf der Zisterzienser, 12. Jhd., auch Roudolphe oder Raoul
 Radulfus Niger (12. Jhd.), englischer Theologe und Jurist
 Radulph von Coggeshall, englischer Chronist
 Ralph of Maidstone (Radulfus de Maidstone; † 1245), englischer Bischof
 Raoul de Grosparmy (auch: Radulfus; † 1270), römisch-katholischer Bischof und Kardinal
 Radulf Beuleke (* 1946), deutscher Theaterpädagoge und Intendant

Siehe auch 
 Radolf
 Ranulph

Germanischer Personenname
Männlicher Vorname